Die Internationale Gesellschaft für systemische Therapie (IGST) wurde 1983 von dem Psychiater, Psychoanalytiker und Familientherapeut Fritz B. Simon gegründet.

Die Gesellschaft ist eine Einrichtung der Weiterbildung, die das Ziel verfolgt, systemisches Denken und Handeln zu vermitteln, weiterzuentwickeln und in unterschiedlichen psychosozialen Kontexten umzusetzen.

Die sich an in psychosozialen, psychiatrischen oder beratenden Einrichtungen tätigen Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen richtenden dreijährigen Weiterbildungskurse in systemischer Therapie und Beratung bestehen aus einem Grundkurs, einem Praxisjahr und einem Aufbaukurs. Zusätzlich bietet die Gesellschaft themenzentrierte Tagungen, Selbsterfahrungs- und Themenseminare, ein Curriculum Systemische Paartherapie für Therapeuten sowie einen Sommer-Intensivkurs  in systemischer Therapie und Familientherapie. Die Internationale Gesellschaft und das Zentrum für systemische Forschung und Beratung ermöglichen zudem am  Heidelberger Institut für systemische Forschung Praktika mit der Möglichkeit der Teilnahme an Seminaren und Workshops.

Die Weiterbildungen basieren auf der systemischen Theorie und Praxis der Heidelberger Schule, die seit Mitte der 1980er Jahre an der Abteilung für psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie der Universität Heidelberg in fachlicher Kooperation mit dem Mental Research Institute (MRI) in Palo Alto in Kalifornien sowie dem Centro per lo studio della famiglia in Mailand unter Leitung von Helm Stierlin Familientherapie und Systemische Therapie für deutsche Verhältnisse adaptierte und ihre Anwendung erforschte. 

Die IGST ist Gründungsmitglied der Systemischen Gesellschaft, dem deutschen Verband für systemische Forschung, Therapie, Supervision und Beratung e.V., der 1993 gegründet wurde. Der Verband vertritt die meisten systemischen Weiterbildungsinstitute Deutschlands. Er sieht seine Aufgabe darin, die systemische Sichtweise und den systemischen Ansatz in der Öffentlichkeit berufspolitisch zu vertreten.

Einzelnachweise

Literatur
 Arnold Retzer: Systemische Paartherapie. Konzepte – Methode – Praxis, Stuttgart, Klett-Cotta Verlag, 2004, 2007, 3., durchges. Aufl. ISBN 978-3-608-94365-8

Weblinks 
 Informationen zur Systemischen Familientherapie
 Werner Held: Die Heidelberger Ansätze zur systemischen Familientherapie (gesichtet: 19. Februar 2010)
 Zentrum für systemische Forschung und Beratung
 Homepage der Systemischen Gesellschaft
 Homepage der Internationalen Gesellschaft für systemische Therapie (IGST)
 Homepage der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF)

Psychotherapeutische Fachgesellschaft
Systemisch